Дмитро Левицький
 

 Левицький Дмитро Гаврилович (1873—1935) — гірничий інженер.
 Левицький Дмитро Григорович — живописець-портретист.
 Левицький Дмитро Павлович (1877–1942, Бухара) — голова УНДО (1925—1935).
 Левицький Дмитро Сергійович (1986) — український драматург.